Esistono più comuni francesi con questo nome

Blémerey – Meurthe e Mosella
Blémerey – Vosgi